Uso pode se referir a:
 Uso (direito), uma obrigação para uma pessoa a quem a propriedade foi transmitida
 Uso (liturgia), uma forma especial de ritual católico romano adotado para uso em uma determinada diocese

ou para:

 Consumo, seja econômico (microeconômico) ou indicativo de devorar ou ocupar
 Manipulação psicológica, de uma forma que trata uma pessoa como um meio para um fim
 Utilização, quantificação do uso de ativos para uso constante

Veja também 
 Caso de uso
 História de usuário
 Usuário (desambiguação)